Toponímia:
 Ferreres (els Masos de Sant Martí), indret del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà 
 Aqüeducte de les Ferreres, pont aqüeducte romà al municipi de Tarragona
 Can Ferreres (Sant Quirze Safaja), grup de cases modernes del municipi de Sant Quirze Safaja (Moianès) 
 Muntanya de Ferreres, serra de Pontons a la comarca de l'Alt Penedès 
 Serra de les Ferreres (Gavà), serra de Gavà a la comarca del Baix Llobregat 
 Serra de les Ferreres (Alcanó), serra d'Alcanó a la comarca del Segrià 
 Biografies:
 Ignasi Ferreres (Barcelona?,  - 1794), metge català 
 Joan Ferreres i Nos (Sant Jordi, Baix Maestrat, 1952), historiador valencià 
 Lluís Ferreres i Soler (Xàtiva, 1852 - Madrid, 1926), arquitecte valencià 
 Miquel Ferreres i Duran (Barcelona, 1950) dibuixant i caricaturista català 
 Rafael Dalmau i Ferreres (Barcelona, 1904 - 1976), editor i excursionista català